José Luis Pérez puede hacer referencia a:

 José Luis Pérez de Arteaga (1950-2017), crítico y musicólogo español.
 José Luis Pérez Caminero (n. 1967), futbolista español.
 José Luis Pérez Canca (n. 1971), balonmanista español.
 José Luis Pérez Contreras (n. 1941), futbolista mexicano.
 José Luis Pérez Gómez, periodista radiofónico español.
 José Luis Pérez Muñoz, acuarelista español.
 José Luis Pérez Oyuela, político y senador colombiano.
 José Luis Pérez Ráez (n. 1948), político español.
 José Luis Pérez Sánchez-Cerro (n. 1950), diplomático, abogado y escritor peruano.
 José Luis Pérez Soto (n. 1943), jinete olímpico mexicano.
 José Luis Pérez, baterista, percusionista y tecladista uruguayo.